Shigeyoshi Suzuki peut désigner :
 Shigeyoshi Suzuki (1900–1976), un réalisateur et scénariste japonais ;
 Shigeyoshi Suzuki (1902-1971), un footballeur japonais.